Frankenstein puede hacer referencia a:

Literatura  
 Frankenstein o el moderno Prometeo, novela de 1818 escrita por Mary Shelley.
 Víctor Frankenstein, protagonista de dicha novela.
 Monstruo de Frankenstein, nombre dado en la cultura popular al monstruo creado por Víctor Frankenstein.

Cine 
 Filmografía de Victor Frankenstein.
 Filmografía del Monstruo de Frankenstein.
 Frankenstein Jr..

Geografía 
 Frankenstein (geografía), antigua ciudad de Mongui, actualmente Zabkowice Slaskie, ciudad de Polonia. El nombre de esta población, fue la inspiración para la novela de Mary Shelley.
 el castillo de Frankenstein, construido en el siglo XIV, ubicado a 5 km de la ciudad de Darmstadt, Alemania. Posible fuente de inspiración para la novela de Mary Shelley.
 Frankenstein, Misuri, comunidad ubicada a 20 km de Jefferson City, Estados Unidos.
 Frankenstein, municipio del estado federado de Renania-Palatinado, Alemania.
 Frankenstein, municipio del estado federado de Sajonia, Alemania.

Música 
 Frankenstein Drag Queens From Planet 13, banda estadounidense de horror punk.
 Alfred Frankenstein, crítico de arte y música, autor y músico profesional estadounidense.
 Alfred F. Frankenstein, exdirector de la Orquesta Sinfónica de Los Ángeles, coautor del Himno de California.
 «Frankenstein», canción de Edgar Winter.
 Dr. Frankenstein, ópera rock compuesta por el músico cubano José Fors (n. 1958).
 Frankenstein (álbum), segundo LP de la banda de Rock Los Suaves
 Yo no soy Frankenstein, del grupo Agua Luna
 Frankenstein, del grupo Mister Chivo

Cómics 
 Frankenstein (DC Comics), un personaje de Seven Soldiers de DC Comics
 Frankenstein (Dell Comics), la estrella de una serie de corta duración de Dell Comics
 Monstruo de Frankenstein (Marvel Comics), un personaje de El Monstruo de Frankenstein de Marvel Comics
 Frankenstein (Prize Comics), una versión de 1940 a 1954 del escritor y artista Dick Briefer
 Franken Stein, un personaje de Soul Eater de Gangan Comics
 Franken Stein, un personaje de Blood Lad
 Frankenstein, un personaje principal de la serie coreana Manwha: Noblesse